Джон Бинг (): Бинг, Джон (1704—1757) — британский адмирал, расстрелянный по приговору военного суда.
 Бинг, Джон (1772—1860) — британский фельдмаршал (1855).